een massieve reep chocolade 
 een gevulde reep chocolade, die behalve uit chocolade, ook bestaat uit zaken als noten en karamel